Dodekanez je jedna od grčkih prefektura, dio periferije Južni Egej.

Općine i zajednice 

Dodekanez

en:Dodecanese